

Presentación previa 
Daniel Muñoz de la Nava fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Jozef Kovalík derrotó en la final a Arthur De Greef.

Cabezas de serie 

  Filip Krajinović (Segunda ronda)
  Rogério Dutra Silva (Segunda ronda)
  Jan-Lennard Struff (Primera ronda)
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)

<ol start=5>
  Roberto Carballés Baena ''(Cuartos de final)
  Gastão Elias ''(Semifinales)
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Mirza Bašić ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Nápoles 2016